Редондо () — испанская фамилия.

Фамилия 
 Редондо, Онесимо (1905—1936) — один из основоположников испанского фашизма.
 Редондо, Сиро (1931—1957) — кубинский революционер.
 Редондо, Фернандо (род. 1969) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Редондо-Бич — прибрежный город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.